Абати () — итальянская фамилия. Она использовалась древней дворянской семьей Флоренции. Известные носители:

 Абати, Альберт дельи (1250—1307) — Альберт Трапанийский святой Римско-католической церкви.
 Абати, Антонио (ум. 1667) — итальянский поэт.
 Абати, Леда (род. 1975) — итальянская биатлонистка.

Примечания